Vulpea se poate referi la:

 Vulpe, un mamifer
 Vulpea, o constelație
 Râul Vulpea, un curs de apă din România

Vezi și 
 Vulpe (nume de familie)
 Vulpescu (nume de familie)

 Vulpești (dezambiguizare)
 Vulpea și câinele (dezambiguizare)

Toponime românești